Cory Sarich (Saskatoon, Saskatchewan, Kanada, 16. kolovoza 1978.) kanadski je profesionalni hokejaš na ledu hrvatskog podrijetla. Igra na poziciji braniča, a trenutačno je član Calgary Flamesa.

Klupska karijera 
Sarich je karijeru započeo u sezoni 1994./95. zaigravši za lokalni juniorski klub Saskatoon Blades koji se natječe u WHL. Tamo je proveo četiri sezone da bi svoju posljednju sezonu u WHL-u proveo u Seattle Thunderbirds.

Buffalo Sabres (1998. – 2000.) 
Na draftu 1996. godine izabrali su ga Buffalo Sabres, u 2. krugu, 27. ukupno. Međutim, Sarich je morao pričekati na svoje prve nastupe u dresu Sabresa sve do sezone 1998./99. Nažalost, profesionalni dio karijere nije mu lako počeo te se u dvije sezone nije previše naigrao u NHL-u. Za Sabrese je odigrao tek 46 utakmica, najviše u sezoni 1999./00. Većinu vremena proveo je u AHL-u igrajući za njujorški Rochester Americans.

Tampa Bay Lightning (2000. – 2007) 
9. ožujka 2000. godine Buffalo Sabres zamijenili su Saricha zajedno s Wayneom Primeauom i Brianom Holzingerom za Chrisa Grattona iz Tampe Bay Lightninga. Ubrzo se Sarich ustalio u momčadi Tampe, postavši nezaobilazna karika kluba u sedam sezona te odigravši sveukupno 535 utakmica. U sezoni 2003./04. osvojio je i Stanleyjev kup.

Calgary Flames (2007.-danas) 
1. srpnja 2007. godine, kao slobodan igrač, potpisuje petogodišnji ugovor s Calgary Flamesima.

Reprezentacija 
1997. godine s kanadskom mladom reprezentacijom osvojio je zlatnu medalju na svjetskom juniorskom prvenstvu koje se održalo u Švicarskoj.

Statistika karijere

Privatni život 

Sarich je dijete hrvatskih iseljenika, a odrastao je u Saskatchewanu. Trenutačno živi u Calgaryju zajedno sa suprugom Reagan i njihovo troje djece. Sarichev šogor je branič Nick Schultz koji trenutačno igra za Minnesotu Wild. Sarichev brat Rod također je hokejaš te igra na poziciji napadača, a trenutačno je član Sheffield Steelersa koji se natječe u britanskom EIHL-u. Sarich je veliki ljubitelj australskih rokera AC/DC.

Izvori

Vanjske poveznice 
Profil na NHL.com
Profil na The Internet Hockey Database

Kanadski hokejaši na ledu
Hrvati u Kanadi